Challes-la-Montagne é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Challes-la-Montagne apresentava uma população de 189 habitantes, distribuídos por 117 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain